Анто́н Евге́ньевич Ано́сов (род. , , СССР) — российский либреттист, поэт и драматург, автор музыкальных и драматических спектаклей. Член Союза литераторов России, лауреат Всероссийских и Международных литературных фестивалей и премий. Включен в санкционный список указом президента Украины 19 октября 2022 года.

Биография 
Родился в Астрахани. С 2009 года живет в Москве. Окончил с отличием РГГУ, а также аспирантуру ИИНТБ РГГУ. В 2014 году стал лауреатом «Суперфинала»Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри», а в следующем году — призером Международной литературной премии им. С. А. Есенина.

В 2014 году получил известность после выхода телевизионного сюжета, где выступал в качестве эксперта Лиги безопасного интернета.

С 2015 года сотрудничал с Московским театром поэтов под руководством Влада Маленко, принимал участие в разных постановках и проектах театра, в том числе спектакле «Площадь революции.17» (ЦДР).

С 2015 года сотрудничает с Росмолодежью и Всероссийским молодежным образовательным форумом «Таврида».

В 2017 году написал либретто для мюзикла «Ах, фестиваль!» XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 в Сочи совместно с композиторами Ирфаном Ибраимовым, Екатериной Заборонок и режиссером Андреем Цветковым-Толбиным.

В 2018 году стал соавтором сценария и либреттистом рок-оперы «Неравнодушные» закрытие Года добровольца в России. В этом же году стал одним из выступающих поэтов сцены «Высоцкий» фестиваля «Нашествие».

Участник шоу СуперСтихи на ТНТ music.

С 2019 года член Экспертного совета по культуре Молодёжного парламента при ГД РФ.

В начале 2019 года написал русскую версию либретто оперы-танго «Мария де Буэнос-Айрес» на основе опериты (исп. маленькая опера) Астора Пьяцоллы, режиссер-постановщик, автор сценической версии Андрей Цветков-Толбин, дирижер Валерий Петров, хореограф Николай Ерохин. Русская версия либретто была встречена положительными отзывами критиков.

В конце 2019 года киностудия Союзмультфильм и реж. Дмитрий Бикбаев предложили Антону придумать сюжет детского мюзикла «Чебурашка»и написать либретто к нему.

В начале 2020 года вышли сразу несколько премьер: опера «Туда и Обратно» в театре Геликон-опера под управлением Дмитрия Бертмана и иммерсивный музыкальный спектакль для всей семьи «Андерсен навсегда».

26 марта 2020 года ожидалась премьера Рок-оперы «Люди А» (в ролях Максим Щёголев, Теона Дольникова, Олег Гончаров и др.), но из-за эпидемии COVID-19 постановка была отложена.

19 сентября 2020 года состоялась закрытая премьера хореодрамы «Искусство побеждать» от студии балета «ЖЕТЭ» в КЦ им. И. М. Астахова.

1 ноября 2020 года в МДЦ «Артек» в рамках Всероссийского конкурса школьников «Большая перемена» состоялась премьера антрепризного научно-фантастического мюзикла-антиутопии «Большая перемена. Будущее зависит от тебя» (режиссер — Дмитрий Бикбаев, композитор — Илья Ефимов, автор либретто — Антон Аносов).

30 и 31 декабря на детских телеканалах «Карусель» и «О!» состоялась премьера Новогоднего семейного музыкального спектакля «Чебурашка. Возвращение домой 2. Потерявшийся в сети». Спектакль поставлен Киностудией «Союзмультфильм», театрально-продюсерской компанией «Яркие люди» и театром-студией «15» (режиссер — Дмитрий Бикбаев, композитор — Руслан Сабиров, автор сюжета и либретто — Антон Аносов).

В 2021 году был запущен авторский литературно-театральный проект «Сказки для взрослых (детей)» (автор Антон Аносов).

7 апреля 2021 года во МХАТ им. М. Горького, состоялась презентация книги и премьера благотворительного этюдного спектакля «Сказки для взрослых детей», выпущенного совместно с Фондом «Подарок Ангелу». Средства, собранные во время спектакля, направлены на лечение и реабилитацию детей с ограниченными возможностями. В постановке приняли участие популярные театральные, кино- и телеактеры: Оскар Кучера, Теона Дольникова, Денис Дорохов, Елена Захарова, Владимир Березин, Михаил Сафронов, Петр Таренков.

15 декабря 2021 года состоялась премьера первого детского иммерсивного мюзикла «Zumer» в Artplay. Спектакль выпущен РДШ и ArtMasters (композиторы — Олег Борщевский и Игорь Матвиенко, автор сюжета и либретто — Антон Аносов).

В феврале 2022 года подписал «Обращение писателей России по поводу специальной операции нашей армии в Донбассе и на территории Украины».

18 июля 2022 года на пресс-конференции в МИА Россия сегодня Антон Аносов и Благотворительный фонд «Подарок Ангелу» анонсировали большой благотворительный гастрольный тур спектакля «Сказки для взрослых» по 10 регионам России. Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

18 августа 2022 года в Новом Манеже состоялась премьера музыкального шоу «Пламенные сердца» в рамках Всероссийского конкурса вокальных исполнителей СОЛО 01, реализуемого Арт-платформой и МЧС России (режиссер — Дмитрий Бикбаев, хореограф-постановщик — Егор Дружинин, композитор — Руслан Сабиров, автор сюжета и либретто — Антон Аносов);

7 октября 2022 стал автором-драматургом литературного сценария шоу "Единство" в Грозном, посвященного 70-летию Президента России.

19 октября 2022 указом президента Украины включен в санкционный список персональных санкций среди деятелей культуры и искусства;

В ноябре 2022 году выступает одним из экспертов для онлайн-курса "Трансформация в артиста" образовательной платформы для артистов Dancesing.

Отмечен Благодарственным письмом Президента Российской Федерации за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий всероссийского уровня.

Автор спектаклей 
 Первый детский иммерсивный мюзикл «Zumer» (Artplay, 2021 г., реж. Сергей Хацкевич);
 Сатирический этюдный спектакль «Сказки для взрослых детей» (МХАТ им. М. Горького, 2021 г., реж. Андрей Цветков-Толбин);
 Семейный музыкальный спектакль «Чебурашка. Возвращение домой 2. Потерявшийся в сети» (Телеканал «Карусель», телеканал «О!», Союзмультфильм и Арт-Платформа, реж. Дмитрий Бикбаев);
 Научно-фантастический мюзикл-антиутопия «Большая перемена. Будущее зависит от тебя» (МДЦ «Артек», 2020 г., реж. Дмитрий Бикбаев);
 Хореодрама «Искусство побеждать» (Студия балета «ЖЕТЭ» в КЦ им. И. М. Астахова, 2020 г., реж. Кирилл Ермоленко);
 Рок-опера «Люди А» (Союз «Офицеры Группы Альфа» и Арт-Платформа в ЦКиИ Щукино, 2020 г., реж. Дмитрий Бикбаев);
 Иммерсивный музыкальный спектакль «Андерсен навсегда» (Дом-музей Марины Цветаевой, 2020 г., реж. Дмитрий Бикбаев);
 Опера в стиле буфф-нуар «Туда и обратно» (Геликон-опера, 2020 г., реж. Дмитрий Бикбаев);
 Мюзикл «Чебурашка. Возвращение домой» (Союзмультфильм и Арт-Платформа в ЦКиИ Щукино, 2019 г., реж. Дмитрий Бикбаев);
 Опера-танго «Мария де Буэнос-Айрес» (русская версия, Театр им. Л.Рюминой, 2019 г., реж. Андрей Цветков-Толбин);
 Музыкальный спектакль «Море внутри» (соавтор сценария, форум Ладога, 2019 г., реж. Андрей Цветков-Толбин);
 Детский музыкальный спектакль «Северное сияние» (Росатом, Новоуральск, Театр музыки, драмы и комедии, 2019 г., реж. Дмитрий Бикбаев);
 Спектакль «Postmortem»(редактор, соавтор обновленной версии, театра-студия «15»/ЦДР, 2019 г.);
 Рок-опера «Неравнодушные» (закрытие Года добровольца в России, 2018 г., реж. Андрей Цветков-Толбин);
 Опера-зингшпиль В. А. Моцарта «Директор театра»(современная русская версия, РАМ им. Гнесиных, 2018 г., реж. Андрей Цветков-Толбин);
 Мюзикл «Ах, фестиваль» (закрытие XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студенчества (ВФМС-2017, реж. Андрей Цветков-Толбин);

Участник спектаклей 
 «Площадь революции.17», Московский театр поэтов, 2016 г.
 Мистерии «Маяки», форум «Таврида», 2017 г.

Примечания 

Либреттисты России
Драматурги XXI века
Выпускники РГГУ
Либреттисты XXI века
Поэты по алфавиту
Поэты России XXI века
Драматурги России
Авторы мюзиклов